Bellevue Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bellevue Township (Iowa)
 Bellevue Township (Michigan)
 Bellevue Township (Minnesota)
 Bellevue Township (Missouri)